Jonas Svensson peut être :
 Matt Targett (1985-), nageur australien ;
 Matt Targett (1993-), footballeur anglais.